ANSP est un sigle pouvant signifier :

 Agence nationale de santé publique (ou Santé publique France) ;
 Agence nationale des services à la personne, un ancien établissement public français ayant existé de 2005 à 2014 ;
 Academy of Natural Sciences of Philadelphia, à Philadelphie (États-Unis) ;
 Agency for National Security Planning, ancien nom du National Intelligence Service en Corée du Sud ;
 Air Navigation Service Provider, en français : Prestataire de service de la navigation aérienne (PSNA), un type de fournisseur de service de la navigation aérienne.